Geilinger ist eine regimentsfähige Familiendynastie der Stadt Winterthur, die aus dem abgegangenen Hof Geilikon südlich von Töss stammte und vermutlich um 1400 eingebürgert wurde. Mitglieder der Familie bekleideten über Jahrhunderte wichtige Ämter und Funktionen der Stadt Winterthur.

Geilinger ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Geilinger (1820–1880), Unternehmer und Gründer der späteren Metallbauwerke Geilinger
 Cueni Geilinger, ab 1435 Mitglied des Grossen Rates
 Dorothea Geilinger (vor 1551–1571), Äbtissin und Nichte von Elisabeth Geilinger
 Eduard Geilinger (1912–1973), Journalist
 Elisabeth Geilinger (vor 1536–1551), Äbtissin am Kloster Magdenau
 Heinrich Geilinger (1740–1832), Zunftgerichtspräsident, Land- und Oberamtsschreiber
 Max Geilinger (1884–1948), Schweizer Jurist und Schriftsteller
 Rudolf Geilinger (1848–1911), Stadtpräsident von Winterthur
 Ueli Geilinger, 1412 Feuerschauer
 Wolfgang Geilinger (vor 1574–1611), Schultheiss von Winterthur